Метод обучения чистописанию Палмера был разработан и продвигался  в конце XIX — начале XX веков. Он был в значительной степени создан как упрощённый стиль «», который был основной стандартизированной системой почерка с 1840-х годов. Метод Палмера вскоре стал самой популярной системой письма в Соединённых Штатах.

В соответствии с этим методом учеников учили принимать единую систему скорописи с ритмичными движениями.

История 

Этот метод был разработан примерно в 1888 году и был представлен в книге Палмера «Руководство по деловому письму» (1894). Метод Палмера включал «движение мышц», при котором более проксимальные мышцы руки использовались для движения, а не позволяли пальцам двигаться при письме. Несмотря на противодействие со стороны крупных издателей, этот учебник пользовался большим успехом: в 1912 году в Соединённых Штатах был продан миллион экземпляров. Этот метод получил награды, в том числе золотую медаль на Панамско-Тихоокеанской выставке в Сан-Франциско в 1915 году и золотую медаль на выставке Sesquicentennial Exposition в Филадельфии в 1926 году.

Сторонники метода Палмера подчеркивали его простоту и скорость, то, что он был намного быстрее, чем трудоёмкий , и что он позволял писателю эффективно конкурировать с пишущей машинкой. Для педагогов сторонники этого метода подчеркивали регламентацию и то, что этот метод, таким образом, будет полезен в школах для повышения дисциплины и характера и может даже исправить правонарушителей.

Метод Палмера начал терять популярность в 1950-х годах и в конечном итоге был вытеснен , который стремился научить детей печатному письму (иногда также называемому «печатью рукописи»), прежде чем обучать их курсиву, чтобы дать им средства письменного выражения как можно скорее и, таким образом, развивать навыки письма. , представленный в 1978 году, был направлен на решение проблем, поднятых методом Занера-Блозера, возвращаясь к более курсивному стилю печатного письма. Компания Palmer прекратила публикацию в 1980-х годах.

Память 
В радиолокационной технике сканирование Палмера — это метод сканирования, при котором сканирующий луч создается за счёт кругового движения основной антенны и её облучателя. Название произошло от петлевых кругов, которые практикуют ученики метода Палмера.

Примечания

Библиография

Литература 

 "The object of this website is to teach rapid, easily-executed, business writing. It has not been written to exploit any one’s skill as a pen artist. It aims to be of use to those who are ambitious to become good, practical business writers. The lessons it contains are not experimental, but have been the means of guiding millions of boys and girls, young men and women to a good business style of writing."

См. также 
 , стиль письма и обучения курсиву и рукописи, адаптированный из метода Палмера
 , ещё одна упрощённая форма спенсерианского письма
 , стиль почерка и каллиграфии, зародившийся в Англии в 1660-х годах.
 Гравировка

Ссылки 
 
 
 
 
 

Каллиграфия
Английский язык
Шрифты